Tennis-Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 2012.

Titelverteidigerinnen waren die US-amerikanischen Schwestern Serena und Venus Williams, die auch 2012 die Goldmedaille gewannen. Es war nach 2000 und 2008 ihr dritter gemeinsamer Erfolg bei den Olympischen Spielen. Silber gewannen die Tschechinnen Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká, Bronze ging an Marija Kirilenko und Nadja Petrowa aus Russland. Gespielt wurde auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon vom 28. Juli bis 5. August 2012. Insgesamt nahmen 31 Doppelpaare an diesem Turnier teil. Die Auslosung der Begegnungen fand am 26. Juli 2012 statt.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite des Damenturniers auf london2012.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Merton